Il doppio del torneo di tennis Lagos Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tony Graham e Bruce Nichols che hanno battuto in finale Kjell Johansson e Leo Palin 6–3, 0–6, 6–3

Teste di serie 

 Colin Dowdeswell /  Robin Drysdale (quarti di finale)
 Ismail El Shafei /  John Feaver (semifinali)

Assente
 Tony Graham /  Bruce Nichols (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lagos Open 1980